A Temporada de 2009 da Red Bull Air Race World Series é a 7ª temporada da Red Bull Air Race World Series.

Novos pilotos
Quatro novos pilotos entraram para a Red Bull Air Race Series para a temporada de 2009, Matthias Dolderer, da Alemanha, Matt Hall da Austrália, Yoshihide Muroya do Japão e Pete McLeod do Canadá. McLeod foi o mais jovem piloto na história da série, com 25 anos de idade. E Steve Jones deixou a temporada.

Calendário

Pilotos e Aviões

Ligações externas
 Site official da Red Bull Air Race
 Site não oficial

Red Bull Air Race World Series